Ivanovci so lahko:
 Ivanovci (viteški red)
 Ivanovci, Valpovo (Hrvaška)
 Ivanovci, Čaglin (Hrvaška)
 Ivanovci (Slovenija) 
 Ivanovci, Ljig (Srbija)
 Ivanovci, naselje v Prekmurju